Arzene ima više značenja:
 Arzene, Imperia
 Arzene, Pordenone